Белиз принимал участие в Летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах (Греция) в девятый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборная страны состояла из 2 спортсменов (1 мужчина, 1 женщина).

Результаты соревнований

Лёгкая атлетика 

 Мужчины
 Беговые виды

 Женщины
 Беговые виды

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 2004 года
2000-е годы в Белизе